Jan Stanisław Gruszecki (zm. 1683) – sędzia i podsędek kamieniecki, chorąży latyczowski, podstarości kamieniecki, pisarz grodzki czernihowski 
 Jan Gruszecki (ur. 1881) – żołnierz Legonów Polskich, 19 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Gruszecki (ur. 1884) – żołnierz Legonów Polskich, 17 marca 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy